Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Eumélos fils d'Admète, meneur achéen à la guerre de Troie ;
 Eumélos fils de Mérops, changé en corbeau par Hermès ;
 Eumélos  ou Eumède, père de Dolon ;
 Eumélos fils d'Eugnotos, meurtrier de son fils Botrès ;
 Eumélos, aussi appelé Gadiros, fils de Poséidon et frère d'Atlas, premier souverain de l'Atlantide.
 Eumélos de Corinthe est un poète grec archaïque, auteur notamment des Corinthiaques.
 Eumélos du Bosphore est un roi du Bosphore (309 à 304 av. J.-C.).